Helena Morna, née le  à Paris, est une journaliste de radio et de télévision franco-portugaise. Elle a animé l'émission Les Experts Europe 1 sur Europe 1 jusqu'en . En 2016, elle reprend une émission similaire, La Famille Europe 1, qui sera supprimée en . Depuis 2018, Helena Morna présente la météo sur cette même station de radio.

Biographie 
De 1990 à 1994, elle travaille à Radio France Internationale (reportage/). En 1994, elle intègre la rédaction de La Chaîne Info (LCI) où elle présente la météo. Elle quitte la chaîne d'info un an plus tard et devient reporter à l'agence de presse CAPA. Puis sur France 3, elle est chroniqueuse et reporter pour l'émission culturelle « Plumes z'et paillettes », présentée par Maïtena Biraben et José Artur. En 2001, elle part sur France 5 (jusqu'en 2009) et intègre l'équipe des Maternelles (7 d'or de la meilleure émission éducative en 2003).

Entre 2001 et 2010, Helena Morna collabore à l'écriture de plusieurs ouvrages : Le Dico des filles (éd. Fleurus), Élever son enfant (éd. Hachette), Balade en Aquitaine (éd. First). Elle participe à des programmes courts comme « À vrai dire » sur TF1 en tant que journaliste, « Parlons consol » sur France 2 en tant que présentatrice et produit « Promenons nous dans le moi », fiction courte. Elle est aussi une des voix de la météo de France 24 à la création de la chaîne.

À partir de 2008, Helena Morna intègre la rédaction d'Europe 1. Elle commence par présenter la météo puis co-anime la « Petite matinale » jusqu'en 2011. Elle anime en suite l'émission « Les Experts Europe 1 » du lundi au vendredi de 15 h à 16 h, aux côtés de Roland Perez, jusqu'en . À la rentrée 2014, elle devient co-animatrice avec Maxime Switek dans la matinale du week-end sur Europe 1 jusqu'en  (meneuse de jeu et météo). Durant l'été 2015, elle co-anime avec Olivier Poels L'été gourmand d'Europe 1 le dimanche de 10H à 11H, et durant l'été 2016 de 9h à 10h, ainsi que l'émission Colin-Maillard le samedi de 18h à 19h. En 2016, elle intègre aussi l'équipe de "Midi en France", sur France 3.

De août à , sur Europe 1, elle anime La Famille Europe 1 en semaine de 13h15 à 14h aux côtés de Roland Perez et Sophie Péters. Elle anime également la Table du dimanche le dimanche de 12h45 à 13h, aux côtés d'Olivier Poels.

De janvier à , Helena Morna anime  Allô Europe 1 en semaine de 10h à 12h, aux côtés de l'avocat Roland Perez, la psychologue Sophie Péters, le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin, des experts qui répondent aux auditeurs sur des questions de vie pratique, consommation, bien-être et santé .

Depuis le , elle présente ponctuellement la météo dans "La matinale de LCI" (6h-9h) présentée par Pascale de la Tour du Pin. 

A la fin de la saison 2018/2019, elle quitte Europe 1.

Notes et références

Lien externe 
 

Journaliste française du XXe siècle
Journaliste française du XXIe siècle
Personnalité féminine française de la radio
Collaborateur de Radio France internationale
Collaborateur d'Europe 1
Reporter de radio
Présentateur météo à la radio
Animatrice sur Europe 1
Enseignant à l'École supérieure de journalisme de Paris
Naissance en juillet 1968
Naissance à Paris